La División de Honor B de Rugby 2019-20 fue una temporada de la segunda competición de rugby en España, organizada por la Federación Española de Rugby.

Equipos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Clasificación del Grupo A

Clasificación del Grupo B

Clasificación del Grupo C

Enlaces externos 
 Federación Española de Rugby

2019
Rugby de España en 2019
Rugby de España en 2020